Roberto Alagna (Clichy-sous-Bois, 7 de junho de 1963) é um cantor francês de origem siciliana.

Repertório 
 Giuseppe Verdi
 Aida (Radames)
 Il trovatore (Manrico)
 Otello (Otello)
 Macbeth (Macduff)
 Don Carlos (Carlo)
 Rigoletto (Duca di Mantova)
 La traviata (Alfredo)
 Giacomo Puccini
 La bohème (Rodolfo)
 Tosca (Mario Cavaradossi)
 La rondine (Rodolfo)
 Gianni Schicchi (Rinuccio)
 Jacques Offenbach
 Les contes d'Hoffmann (Hoffmann)
 Georges Bizet
 Carmen (Don José)
 Charles Gounod
 Faust (Faust)
 Romeo e Giulietta (Romeo)
 Gaetano Donizetti 
 L'elisir d'amore (Nemorino)
 Lucia di Lammermoor (Edgardo)
 Roberto Devereux (Roberto)
 Pietro Mascagni 
 L'amico Fritz (Fritz)
 Ruggero Leoncavallo
 Pagliacci (Canio)
 Jules Massenet
 Manon (Des Grieux)
 Werther (Werther)
 Christoph Willibald Gluck
 Orfeo ed Euridice (Orfeo)

Tenores da França
Franceses de ascendência italiana
Cantores de ópera da França
Cavaleiros da Ordem Nacional da Legião de Honra